

Patronyme
 Charles Contaut, (1802-1891), fut un homme politique français.
 Mongin Contaut, ( ?- 1488), secrétaire du duc de Bourgogne.
 Mongin II Contaut, ( ? - 1534), fut conseiller au Parlement de Bourgogne.

Homonymie
Homonymie de patronyme,